Philippine Military Academy, de militaire academie van de Filipijnen
Philadelphia Museum of Art, een kunstmuseum in de Verenigde Staten
Königlich Preussische Messbild-Anstalt, een beeldbank in Duitsland
Progressive Matrices, een intelligentietest
Positive Mental Attitude, een concept in de psychologie, ruwweg positieve instelling

post mortem auctoris, "na de dood van de auteur", een juridische term